Сайдашев — татарская фамилия.

Известные носители 
 Сайдашев, Салих Замалетдинович (1900—1954) —  советский татарский композитор, один из основоположников татарской профессиональной музыки.
 Сайдашева, Земфира Нурмухамедовна (род. 1938) — советский музыковед.